ŽNL Ličko-senjska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Ličko-senjskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 9 klubova, a ligu je osvojila Croatia 92 iz Ličkog Osika.

Ljestvica 

Novalja odustala od natjecanja, preostale utakmice registrirane 0:3, nakon što dva puta nije došla na odigravanje utakmice

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo)

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BUG !!CRO !!GOS !!LIK !!NOV !!PER !!PLI !!SOK !!VEL 
|-
|BUG  ||align="left"|Bunjevac-Gavran Krivi Put 
|bgcolor="gainsboro"| ||0:3 ||1:1 ||1:2 ||1:1 ||3:0 ||3:2 ||2:1 ||0:3
|-
|CRO  ||align="left"|Croatia 92 Lički Osik 
|3:0 p.f. ||bgcolor="gainsboro"| ||2:0 ||5:1 ||3:0 p.f. ||7:0 ||3:0 ||8:0 ||1:0
|-
|GOS  ||align="left"|Gospić 91 
|0:1 ||0:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:1 ||4:2 ||3:0 ||5:1 ||6:0 ||1:2|-
|LIK  ||align="left"|Lika 95 Korenica 
|2:1 ||3:3 ||3:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:1 ||3:1 ||3:0 ||2:2 ||1:3
|-
|NOV  ||align="left"|Novalja 
|5:2 ||1:7 ||0:2 ||3:3 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:2 ||0:3 p.f. ||4:0 ||1:3
|-
|PER  ||align="left"|Perušić 
|2:1 ||1:8 ||0:3 ||1:2 ||1:3 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:4 ||2:2 ||0:1
|-
|PLI  ||align="left"|Plitvice Mukinje (Plitvička Jezera)  
|3:0 ||1:2 ||2:4 ||1:3 ||1:1 ||6:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:2 ||3:1|-
|SOK ||align="left"|Sokolac Brinje 
|2:1 ||2:2 ||0:1 ||1:5 ||3:0 p.f. ||1:0 ||2:3 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:2
|-
|VEL  ||align="left"|Velebit Žabica 
|3:0 ||0:4 ||0:2 ||1:6 ||3:0 ||3:0 p.f. ||0:0 ||4:0' ||bgcolor="gainsboro"| 
|}
Izvori:  
 
 
 
 
 

 Najbolji strijelci 
Izvor:

 17 golova
 Josip Ratković (Croatia 92)
 13 golova
 Jure Matovina (Plitvice)
 12 golova
 Goran Lovrić (Gospić 91)
 10 golova
 Nikola Bulum (Velebit'')

Poveznice 
 Nogometni savez Ličko-senjske županije
 ŽNL Ličko-senjska'
 Kup Nogometnog saveza Ličko-senjske županije 2016./17.
 MŽNL NS Rijeka 2016./17.
 1. ŽNL Istarska 2016./17.
 1. ŽNL Primorsko-goranska 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 nogometnisavezlsz.hr, Bilteni 2016./17. , pristupljeno 7. lipnja 2017.
 nogometnisavezlsz.hr, Bilten br. 28 (124/2017), objavljeno 7. lipnja 2017., preuzeto 8. lipnja 2017.

 

2016-17
Ličko-senjska-1